Cristina Bravo Castro  (Talca, 26 de abril de 1976) es una trabajadora social y política demócratacristiana chilena. Actual gobernadora regional del Maule.

Biografía 
Cristina Bravo nació en Talca, toda su vida perteneció a esta ciudad hasta los 18 años, cuando parte a Curicó a estudiar trabajo social al campus Nuestra Señora del Carmen de la Universidad Católica del Maule, estableciéndose en dicha ciudad de forma permanente.

Es Curicana por adopción, ya que en esa ciudad ha forjado grandes amistades, comprometidos compañeros de trabajo y ha construido su familia con Osvaldo Alcázar, con quien tiene dos hijos, Florencia Alcázar Bravo y Santiago Alcázar Bravo. Su madre era dueña de casa y su padre funcionario de gendarmería.

Se desempeñó en el Fosis, en la Fundación CRATE, SERNAMEG y fue la directora más joven del Registro civil, cargo que ejerció durante 7 años. 

Posteriormente fue nombrada como Gobernadora por la provincia de Curicó desde el año 2014 hasta el 2017. Luego el año 2018 asume como Consejera Regional, también por la provincia de Curicó, hasta diciembre del año 2020, cuando renuncia para oficializar su candidatura a Goberadora, cargo que inauguraría en la región y del cual sería electa en una segunda vuelta, disputándolo con Francisco Pulgar.

Educación 
Estudió en las escuelas concentradas, pasando por el colegio Manuel Larraín y terminó en el Colegio Integrado Pío XX, todos en Talca. Posteriormente estudiaría Asistente Social en la Universidad Católica del Maule en Curicó, tiene un post título en Acoso Sexual de la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Magíster en Modernización del Estado en la UTEM, en Santiago.

Historial electoral

Elección de Consejeros Regionales del Maule de 2017

Elección de Gobernador Regional de 2021 

 Primera vuelta.

 Segunda vuelta.

Referencias 

 Cristina Bravo (DC) es elegida como la primera gobernadora regional del Maule con el 57,32% de los votos
 El juramento de Cristina Bravo, la primera gobernadora regional del Maule
 CRISTINA BRAVO, ELEGIDA GOBERNADORA REGIONAL DEL MAULE

Nacidos en Talca
Nacidos en 1976
Gobernadores regionales de Maule
Políticos demócrata-cristianos de Chile